Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1985 był 33 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 50 rajdów, o różnych współczynnikach (1,2,3,4), rozgrywanych w Europie.

Kalendarz 

W sezonie 1985 do mistrzostw Europy zaliczane było 50 rajdów, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem – 4, były punktowane najwyżej, potem rajdy o współczynniku 3, 2 i 1.

Klasyfikacja kierowców
Pierwsza dziesiątka. Uwzględniono tylko rajdy z najwyższym współczynnikiem (4).

Przypisy